Huerga puede referirse a:

Divisiones administrativas

En España 
 :
 Huergas de Babia, localidad del municipio de Cabrillanes.
 Huerga del Río, localidad del municipio de Carrizo.
 Huergas de Gordón, localidad del municipio de La Pola de Gordón.
 Huerga de Garaballes, localidad del municipio de Soto de la Vega.
 Huerga de Frailes, localidad del municipio de Villazala.